Leonerasaurus taquetrensis — вид растительноядных динозавров принадлежащих к группе зарвоподоморф, живших во время нижней юры в районе нынешней Аргентины.

Вид был назван и описан в 2011 году Diego Pol, Alberto Garrido и Ignacio Cerda. Название рода относится к геологической формации, в котором животное найдено. Видовое название относится к местности Sierras de Taquetrén. Голотип, MPEF PV-1663, был раскопан в период между 2005 и 2007 годами командой из Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas во главе с Diego Pol совместно с Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Раскопки производились в верховьях Cañadón Las Leoneras в провинции Чубут в Патагонии, в формации Las Leoneras которая вероятно восходит к ранней юре, хотя точная геологическая эпоха остается неизвестна. Он принадлежит к коллекции Museo Paleontológico Egidio Feruglio, которым был подготовлен в 2008 году и состоит из частичного скелета без черепа.

Leonerasaurus является относительно небольшим базальным завроподоморфом. Длина голотипа оценивается в 2,45 метра, так как он является незрелой особью. Взрослое животное достигало большего размера, возможно около 6 метров в длину.

Кладограмма 
В кладограмме Leonerasaurus располагается высоко в эволюционном дереве динозавров, был помещён в кладу Sauropodomorpha в группу Anchisauria, ниже Aardonyx, но выше Melanorosaurus.

Примечания 

Massopoda
Динозавры юрского периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из юрских отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2011 году